Philip James Fry (normalmente conocido simplemente como Fry) es el protagonista de Futurama. Fry es un joven repartidor de pizza en el año 1999 que, por accidente, cae en una cámara criogénica y queda congelado por espacio de 1000 años. Se despierta en el año 2999 y, después de conocer a Leela y Bender, empieza a trabajar como repartidor en la empresa de mensajería interplanetaria Planet Express.

Biografía

Vida en el siglo XX 
Philip J. Fry nació el 14 de agosto de 1974 en el Brooklyn Pre-Med Junior Hospital. Su padre y su hermano mayor llamado Yancy. A él le ponen Philip "como los destornilladores" ("como la marca de calzoncillos" en el doblaje español) Su padre está obsesionado con el anticomunismo y una futura guerra nuclear y su madre es una adicta a los deportes por lo que no presta ninguna atención a sus hijos, ni siquiera durante el parto.

En su adolescencia vivió en una casa medio destruida en Nueva York. Siempre está con su hermano mayor Yancy, por lo que a veces está contra de lo que suele ser habitual, es quien imita a su hermano pequeño. Llama igual a sus jugadas de baloncesto y a sus pasos de break dance, lo que enfada siempre a Fry. Tiene un amuleto, un trébol de 7 hojas, que Yancy quiere conseguir, por lo que Fry lo esconde en la caja fuerte, con los vinilos. Este amuleto le permite realizar impresionantes pasos de baile y servirá en el futuro a su sobrino Philip J. Fry II. Realmente Fry sueña con ser astronauta y tener como amigo a un robot (algo que consigue en el año 3000). Desde que nace tiene cerca un cohete espacial, a todos sus trucos de baloncesto y break dance les pone nombres espaciales y a los 20 años hace un dibujo de sí mismo como astronauta.

Fry no consigue graduarse en el Coney Island Community College y empieza a trabajar como repartidor en la pizzería Panucci. Suele ser víctima de bromas pesadas, en las que le piden pizzas con nombres falsos. En una de ellas piden una pizza para Seymour Asses (doblado en España como "Mírame el rabo" y en Hispanoamérica como "Mírame el trasero") y se queda sentado en un callejón comiéndose la pizza. Se le acerca un perro, que se convierte en mascota de Fry y que es llamado Seymour Diera (la traducción Seymour Asses quedaba demasiado vulgar en la versión original). Seymour le encuentra en la cámara de Criogenia Aplicada y lleva a sus padres hasta allí, pero no se dan cuenta de que es su hijo quien está dentro. Seymour se queda hasta su muerte esperando en la puerta de la pizzería Pannuci y termina fosilizado en dolomita. Fry lo encuentra en el año 3000 en una exposición sobre arqueología del siglo XX e intenta que el profesor Farnsworth le devuelva a la vida (episodio Ladrido jurásico).

En otro de sus repartos de pizza acude a una televisión. Un técnico está emitiendo la serie La abogada soltera (una parodia de Ally McBeal) y Fry derrama por accidente cerveza sobre el mezclador y estropea la emisión. Esto provocará que en el futuro los omicronianos ataquen la Tierra para poder ver el último episodio de la serie, que seguían en su planeta con 1000 años de retraso. Fry escribe un guion para el capítulo y lo graba con la ayuda de sus amigos y así salva al planeta Tierra.

El 31 de diciembre de 1999 Fry está jugando a una máquina de videojuegos en la pizzería cuando el señor Pannuci le hace un encargo. Sale en su bicicleta y se encuentra a su novia Michelle, que le acaba de dejar por otro. Llega al edificio donde está Criogenia Aplicada. Allí no hay nadie, porque la llamada en broma ha sido realizada por Nibbler (Mordelón, Mordisquitos) a nombre de «I.C. Wiener» (I.C. La Creyó en Hispanoamérica, y Veo un pringao en España). Molesto, Fry se queda comiendo la pizza y tomando una cerveza sentado en una silla y jugando con un matasuegras mientras llega el final de 1999. Cuando sopla el matasuegras y este vuelve le golpea lo suficiente como para que la silla, que estaba en equilibrio, caiga hacia atrás (ver Fry salvador del mundo) y Fry entre rodando en la cámara criogénica y sea congelado por 1000 años.

Vida en el siglo XXXI 
Cuando Fry se despierta se da cuenta de que está en la mañana del 31 de diciembre de 2999 (explicado por el uso de un calendario juliano o gregoriano que contiene 365.2425 días por año) cumpliéndose un gran ciclo de 1000 años entre el 1/1/2000 y el 30/12/2999 a las 12:00 a. m., donde conoce a Turanga Leela, quien le intenta implantar el chip profesional. Fry huye e intenta llamar a su sobrino, el profesor Farnsworth, pero por error se mete en "la cabina de suicidio favorita desde 2008", donde conoce a Bender, un robot alcohólico y bastante borde. Tras una persecución por La Vieja Nueva York, Leela se quita el chip, convirtiéndose los tres en criminales. Van a ver al profesor, quien verifica que es el tatara-tatara-...-tatara sobrino de Fry. En los últimos diez segundos de 2999 llegan los policías a rodear el edificio, pero Leela, Fry, Bender y el profesor escapan aprovechando los fuegos artificiales, que impiden a los policías saber cuál de todas las estelas luminosas es la nave espacial. El profesor los contrata para Planet Express y ahí empieza la vida de Fry en el siglo XXXI terminando el primer episodio. Poco después conocen al burócrata jamaicano Hermes Conrad. El profesor y Hermes deciden que Leela es quien debe ser la capitana en el servicio de mensajería de Planet Express, ya que ven que Bender y Fry son bastante incompetentes para el cargo. Conocen a Amy Wong y hacen un reparto a la Luna. Fry se sorprende de que la Luna tenga un parque lunar, pero al final acaba por ir a la Luna de verdad, que aún no es habitable. Cuando hacen diferentes entregas, surge un problema. Fry se fue a vivir a Planet Express y no vivía muy bien, ensuciando toda la oficina. Se fue a vivir con Bender, pero le dejó por una casa mucho mejor. Al final vuelve a casa de Bender y se pone a vivir en "el armario" como llama Bender al resto de su casa, de probablemente más de doscientos metros cuadrados. Hacen diversos encargos, desde ir a un planeta de tres soles hasta intentar sacar a Bender de la religión robótica. Lo curioso es que donde Fry no encajaba en el siglo XX, sí encaja en ello en el siglo XXXI, al contrario que su novia Michelle, que también está congelada.

Edad 

Cronológicamente, Fry tiene 1025 al comienzo de la serie, debido a su congelación en "Piloto Espacial 3000", y 25 años biológicos. En 3009, al final de Into the Wild Green Yonder, Fry tiene 33 años biológicos, pero 2040 años cronológicos, debido a repetidos viajes en el tiempo en Bender's Big Score, lamentablemente debido a los sucesos del primer episodio de la sexta temporada "Reborn" muere al igual que todos los otros miembros de la nave Planet Express (exceptuando al profesor) por lo que es revivido con un caldo de células madre y por ende vuelve a tener cero años de edad. Más adelante en la serie en el episodio "The Late Philip J. Fry" debido a la máquina del tiempo del Profesor, Fry viaja al final del universo dos veces y esto hace que este tenga la edad cronológica de 2•10 elevado a 40 más 28000 millones de años (el doble de la edad del universo actual) añadiendo el doble del tiempo estimado de duración de nuestro universo actual (cerca de 35.000 millones de años), añadiendo también la edad cronológica de Fry antes de subir a la máquina. Esta edad anterior, es la edad cronológica de Fry, y se calcula teniendo en cuenta el tiempo desde el primer Big Bang (14.000 millones de años), y la fecha en la que se va (o se desintegra, mejor dicho) el último protón debido a la ausencia de fuerzas fundamentales descrita por la teoría del Big Bang (exactamente todo esto ocurre en el año 10 elevado a 40 AD, que es la última fecha que aparece en la máquina). Haciendo así que tanto él y Bender alcancen la cifra de 98.000 millones de años.

El origen de Fry: sus abuelos 

En el episodio Roswell That Ends Well (Todo anda Bien en Roswell) (3ACV19), la tripulación de Planet Express viaja accidentalmente en el tiempo hasta 1947. Llegan hasta Roswell, Nuevo México, lugar del famoso supuesto accidente de un OVNI. Al realizar un aterrizaje forzoso Bender sale disparado y se rompe en pedazos y los demás dejan a Zoidberg recogiendo los trozos -posteriormente es detenido e identificado como el alienígena.

Fry sale a dar una vuelta aprovechando que su abuelo estuvo destinado en la base de Roswell, pero el profesor Farnsworth le advierte de que cualquier alteración en el pasado puede modificar radicalmente el futuro, y le deja la idea de que si matara a su abuelo, dejaría de existir. Esta idea llama a Back to the Future, la trilogía de ciencia ficción de Robert Zemeckis. En la primera entrega el protagonista Marty McFly altera el pasado, evitando que un coche atropelle a su padre y conozca a su madre. Así pasa a ocurrir que la madre de Marty se enamora del propio Marty y esta acción está a punto de terminar consigo mismo.

En Futurama Fry entra en la base militar y, totalmente paranoico porque pueda ocurrir algo, se hace inseparable de su abuelo Enos. Van a la cafetería donde trabaja su novia Mildred y Fry está a punto de castrarlo acidentalmente con un cuchillo. Lo que descubre entonces Fry es la tendencia homosexual de su abuelo y decidido a protegerlo se lo lleva a una cabaña aislada en el desierto, claro que esa cabaña está en mitad de una zona de pruebas atómicas y Fry lo que hace es matar a su abuelo por una bomba atómica de la zona de rango.

Cuando Mildred se entera, Fry se ofrece para acompañarla a casa. Pero Mildred realmente se insinúa a Fry. Él, al ver que ha muerto su abuelo y que sigue existiendo, piensa que la que creía que era su abuela no lo es, por lo que mantiene relaciones sexuales con ella. Cuando Farnsworth y Leela lo descubren, además de llamarle "degenerado", le explican que sí es su abuela y por lo tanto Fry es su propio abuelo.

Este hecho hace que Fry tenga una genética especial que, además de en su torpeza, se manifiesta en que posee una ondas cerebrales que le hacen inmune a los succionadores de cerebros.

Este concepto se llama paradoja del abuelo. Es una teoría científica que dice que si alguien viajase en el tiempo y matase a su abuelo, él no habría nacido y esto habría imposibilitado el viaje temporal, y a la vez que matase a su abuelo, y así hasta el infinito. Esta teoría defiende por tanto que los viajes al pasado son imposibles. No obstante, la ciencia ficción ha abordado el tema en varias ocasiones y en muchos casos el resultado del propio viaje al pasado está incluido en la línea temporal, como en Futurama y en The Terminator.

Fry, salvador del mundo
Fry, a pesar de ser un hombre bastante tonto y aparentemente insignificante, es el salvador de la Tierra en dos ocasiones y del universo en otra más.

Fry salva el planeta Tierra en el episodio When Aliens Attack (1ACV12), donde los omicronianos atacan el planeta para poder ver el último episodio de la serie Abogada soltera (una parodia de Ally McBeal). Realmente el incidente lo ha provocado Fry. En 1999 va a entregar una pizza a una televisión y, mientras emiten la serie, se le derrama cerveza sobre uno de los equipos y estropea la emisión. Los omicronianos son seguidores de la serie, pero con 1000 años de retraso por la distancia de su planeta a la Tierra. Así, en el año 2999, mientras ven el último episodio, este se interrumpe. Por eso deciden atacar la Tierra y amenazan a sus habitantes con destruirlo si no emiten el desenlace de Abogada soltera. Pero las cintas se han perdido y Fry es el único que recuerda la serie. Así que los empleados de Planet Express hacen su propio último episodio con guion y dirección de Fry. A pesar de muchos errores y chapuzas, y con Leela como protagonista y Bender como cámara, consiguen satisfacer a los alienígenas y estos regresan a su planeta.

En el episodio The Day the Earth Stood Stupid (3ACV07), Fry salva a la Tierra de ser destruida por los succionadores de cerebros. Estos alienígenas que son un puro cerebro de maldad, odian la inteligencia y tienen el poder de convertir en estúpido a cualquier ser animado (seres humanos, animales, robots y algunas plantas). La única excepción es Fry, que es inmune a ellos, ya que carece de ondas cerebrales Delta. Esto se debe a la paradoja de que Fry sea su propio abuelo.

Los succionadores de cerebros van destruyendo planetas por el universo y la Tierra se cruza en su camino. Cuando están llegando al planeta, Nibbler se escapa y Leela le persigue. Pero resulta que Nibbler no es una simple mascota, sino que es un nibloniano, la raza más antigua del universo. Ante la amenaza de los cerebros escapa a su planeta para informar, pero se lleva también a Leela antes de que sea idiotizada. Nibbler y Leela van al planeta Eternium, donde le informan de que Fry es el único capaz de salvar a la humanidad y Leela debe informarle de la situación y ayudarle (de hecho, Leela, a pesar de estar idiotizada por los succionadores es capaz de tener un pensamiento mínimamente lógico, lo que demuestra su inteligencia).

Le apuntan todo en una nota para que Fry lo lea aunque ella se haya vuelto estúpida. Pero Fry usa la nota como pañuelo y debe descubrirlo todo por sí mismo (lo cual no es fácil teniendo en cuenta la estupidez de Fry). Los dos van a la biblioteca en busca del jefe de los succionadores de cerebros. Allí se enfrenta a Fry huyendo a través de la trama de varias novelas (Moby Dick, Las aventuras de Tom Sawyer, Orgullo y prejuicio).

De regreso en la biblioteca, en la disputa un estante cae sobre Fry y le mata. Pero entonces se descubre que lo que ha estado haciendo Fry es aprovechar que entraron en las novelas para escribir su propia novela, donde ocurre todo eso y que los succionadores se marcharán de la Tierra "para no volver jamás". Así el jefe de los cerebros se marcha y sus súbditos pierden el poder, así que son engullidos por los soldados niblonianos. Como toda la humanidad ha sido estúpida, no son capaces de recordarlo y nadie cree la historia de que Fry sea el salvador del planeta.

En el episodio The Why Of Fry (4ACV10) este salva a todo el universo, nuevamente, de la amenaza de los succionadores de cerebros. Mientras Fry sigue intentando conseguir una cita con Leela, ella queda con el arrogante secretario del alcalde. Como todo va muy bien y no va a dormir en casa, le pide a Fry que saque a pasear a Mordisquitos. Cuando están dando un paseo, este le golpea y le mete en su nave espacial de camino a Eternium, su planeta natal. Allí los líderes niblonianos le explican que debe salvar al mundo de los succionadores de cerebros, que han creado la Infoesfera, una especie de Estrella de la Muerte donde están recopilando toda la información que existe en el universo. Una vez conseguida, lo destruirán.

Los niblonianos entregan a Fry un scooter de juguete y una bomba de interfaz cuántico. Como es inmune a ellos al carecer de ondas cerebrales Delta, debe entrar en la nave de los cerebros, colocar la bomba (que enviará a los succionadores a un universo paralelo) y huir en 60 segundos. Pero Fry se entretiene haciendo preguntas tontas al cerebro líder y es descubierto. El scooter se rompe, pero acciona la bomba. Para salvarse, los succionadores le hacen preguntar por el 31 de diciembre de 1999, el día que le congelaron. Así descubre que cayó en la cámara criogénica empujado por Nibbler y que ha sido utilizado. Fry no puede huir y llega a otra dimensión. Una vez allí, los cerebros le dicen que puede viajar al día que le congelaron y evitarlo. Regresa a 1999 y encuentra a Mordisquitos intentando congelarle. Fry lo evita, pero después de hablar con él se da cuenta de que merece la pena viajar al futuro para conocer y salvar a Leela. Así que Fry se empuja dentro de la cámara criogénica y así queda congelado hasta el año 3000. Pero antes de hacerlo Nibbler se compromete a darle un mejor scooter para huir y a ayudarle con Leela.

Relación con Turanga Leela 

Leela es el primer personaje de Futurama que conoce Fry. Ella es una cíclope que trabaja como asignadora de empleos en los laboratorios de criogenia. Desde un primer momento le gusta a Fry y él pasará toda la serie intentando que Leela salga con él, especialmente desde la tercera temporada. Aunque ella es su jefe, son muy buenos amigos desde el principio, siempre van juntos -normalmente acompañados de Bender- y se protegen mutuamente. De hecho Fry está a punto de morir alguna vez por defenderla.

Hay varios momentos de la serie en que la relación de Fry y Leela destaca. El primero de ellos es en el episodio Cuento de Navidad (2ACV04), cuando están a punto de besarse bajo una rama de muérdago y estando a punto de que Santa Claus robot los mate. La situación se ha desencadenado previamente porque Fry quiere comprar un regalo a Leela por Navidad, ya que ella como no tiene familia; una más de las muchas muestras de interés de Fry por Leela.

En el episodio Antología del interés I (2ACV16), en el fragmento que cuenta Qué tal si Leela fuera más impulsiva, Leela se acuesta con Fry para callarlo mediante las relaciones sexuales. Previamente Leela ha asesinado a todos sus compañeros de trabajo para quedarse con la fantasía hereditaria del profesor Farnsworth. Con Fry, en lugar de matarlo, mantiene relaciones sexuales. De aquí sale la única imagen de Fry y Leela juntos en la cama.

Los dos episodios existentes de Antología del interés son episodios independientes de la trama normal. Giran en torno a un invento del profesor Farnsworth, el aparato Y que tal si... que cuenta una historia ficticia de qué ocurriría en una situación según una pregunta realizada por uno de los personajes de la serie. Por eso la relación entre Fry y Leela en este caso no es real, aunque, muestra que Leela siente algo por Fry (al mantener relaciones sexuales con él en vez de matarlo como lo hace con el resto de compañeros).

En el episodio Parásitos perdidos (3ACV02) Fry consigue realmente conquistar a Leela. Lo logra gracias a que se come un sándwich en mal estado que contiene unas lombrices super-inteligentes que se dedican a reparar y optimizar el cuerpo de Fry. Así se vuelve un tipo inteligente y sensible, y que toca muy bien el holófono (el instrumento más difícil de tocar en el universo), que encanta a Leela. Leela sabe que está afectado por los parásitos, pero Fry apenas lo sospecha. Cuando se da cuenta de que ella le quiere por ser quién es gracias a los parásitos, Fry entra en su propio cuerpo gracias a un invento del profesor y expulsa a las lombrices para saber a quién quiere Leela: al Fry de siempre o al Fry con lombrices. Leela lo prefiere con lombrices y su relación no llega a nada.

En el episodio El tiempo sigue saltando (3ACV14) Fry y Leela se casan y se divorcian. Fry se pasa todo el episodio intentando seducir a Leela, quien le evita una y otra vez. Debido a unas alteraciones en el continuo espacio-tiempo provocadas por mover cronotones (cronotons en alusión a las partículas subatómicas que, en este caso se supone, controlan el tiempo), el tiempo avanza a saltos sin que los personajes sepan qué ocurre durante esos saltos. Así Fry y Leela aparecen casándose tras uno de esos saltos en el tiempo y al salto siguiente se divorcian. Esto sucede sin que ninguno de los dos sepa cómo. Más tarde Fry ve que en un salto en el tiempo escribió I love you Leela con una formación de estrellas que inmediatamente hacen estallar y nadie más ve. Fry decide no decírselo a Leela.

En el episodio El porqué de Fry (4ACV10) Fry sigue intentando tener una cita con Leela, pero ella sale con el secretario del alcalde. Sin embargo, cuando descubre que es un imbécil, regresa a Planet Express. Llega Fry después de pasear a Mordelón (y de salvar el Universo) y ella le dice que se alegra mucho de verle. Entonces Leela besa a Fry en los labios y se acaba el episodio.

En el episodio El aguijón (4ACV12), Fry se interpone entre Leela y una abeja espacial que va a a picarla. Fry es atravesado y el aguijón apenas roza a Leela. Él muere, pero Leela no es capaz de afrontarlo y tiene constantes sueños, provocados por la miel espacial, donde ve a Fry vivo y ambos flirtean. En los sueños Fry se convierte en el hombre ideal y Leela se obsesiona hasta el punto de suicidarse con una sobredosis de miel espacial para así vivir en un sueño eterno donde Fry está vivo y ambos se aman. Entonces, en el último sueño, Fry le dice "te amaré siempre", lo que enlaza con la realidad, ya que Fry es quien vive, el aguijón le atravesó pero el veneno le llegó a Leela, que está en coma y finalmente despierta (A lo largo del episodio, Fry la pide que se despierte a través de los sueños que tiene Leela mientras está en coma). Fry ha estado dos semanas velándola en el hospital.

En el episodio El par de cajas de Farnsworth (4ACV15) se ve cómo en un universo paralelo, Fry y Leela están casados. Los Fry y Leela del universo paralelo explican a Fry y Leela reales cómo llegaron a ello. Ante la insistencia de Fry para salir con Leela, ella se lo juega a cara y cruz con una moneda. Leela-real saca no salir con él y Leela-paralela saca sí salir con él (en los universos paralelos el juego de cara y cruz da resultados inversos al del universo real). Fry y Leela paralelos empiezan a salir y cuando llevan un año juntos él le regala a ella un coletero con joyas incrustadas. Son muy felices y se casan.

En el último episodio de Futurama hasta 2003, Las manos del diablo son ociosas (4ACV18), Fry intenta aprender a tocar el holófono para conquistar a Leela. Para ello llega a un pacto con el diablo robot y le cambia las manos. Fry se convierte en un maestro y compone una ópera para holófono que cuenta su historia con Leela. Pero antes de la función el diablo robot consigue dejar sorda a Leela y ella, para poder oír la ópera, cambia su mano con el diablo robot por unos oídos (los de Calculón). Pero realmente lo que Leela ha firmado es darle su mano, o lo que es lo mismo, casarse con él. Para evitarlo Fry devuelve sus manos al diablo robot y pierde así toda capacidad para tocar bien el holófono. A pesar de ello, Leela se queda escuchando el final de la ópera, torpemente tocado por Fry, que muestra a los dos marchándose juntos tomados de la mano.

Este fue el último plano de la serie (2003) hasta 2007, cuando se lanzó el DVD Futurama: Bender's Big Score. En esta película, Leela tiene un romance con Lars Fillmore, quien no es más que Fry 18 años mayor y más maduro. En esta película Leela dice que no podrá amar a otra persona que no sea Lars.
 
Al final de la película "En el viejo y salvaje verde" Leela admite que lo ama y comienzan a tener una relación romántica ya abiertamente desde el episodio "Renacimiento" de la sexta temporada. En el prisionero de Benda, Fry y Leela tienen relaciones sexuales, pero en diferentes cuerpos, Fry en el cuerpo de Zoidberg y Leela en el del Profesor Farnsworth. En el episodio "Overclockwise" Leela se marcha del Planet Express a causa de su relación con Fry, pero al final regresa con él, por lo tanto Bender, después de su incidente en ese capítulo, les revela a los dos el destino de su relación mediante una carta; nunca se muestra el contenido de la carta, pero por las expresiones faciales de ambos, se llega a concluir que a pesar de que su relación va a vivir altas y bajas, después de todo, Fry y Leela tendrán un final feliz juntos.

En la séptima temporada su relación se fortalece más, tanto que en el capítulo "La gran escapada de Fry y Leela" se va de vacaciones románticas con ella, como si estuvieran de luna de miel; y en el capítulo "Libre Albedrío" se les ve teniendo relaciones sexuales. Finalmente, en el capítulo "Mientras tanto" después de tener un percance con el último invento del profesor y congelar el Universo, Fry le pide a Leela que sea su esposa, ella acepta, se casan y tienen una larga, muy larga, luna de miel, tanto así que los vemos envejecer, al final del capítulo, reaparece el profesor y arregla su aparato para descongelar el Universo, pero les advierte a Fry y Leela que una vez que esto suceda, no recordarán nada de lo que hicieron, Fry le pregunta a Leela si está dispuesta a vivir nuevas aventuras junto a él, ella acepta, se besan y en eso termina el capítulo, aclarando que entre ellos hay un verdadero amor, el cual perdurará para toda la eternidad.

Aparte de todos estos, hay varios episodios que dan pequeños detalles de la relación de Fry y Leela. Un ejemplo es en el episodio Los obstáculos de Leela como mutante adolescente (4ACV09), en el que Fry y Leela adolescentes salen juntos. En Un vuelo inolvidable (1ACV10) Fry se hace pasar por novio de Leela para que ella pueda evitar a Zapp Branigan. En el episodio (2ACV01), cuando atan a Leela a un poste y Fry esta atado boca abajo, ella dice: "¡no puedo dejar de amar a toda criatura viva!, el contesta "¿también a mi?", a lo que ella replica "sólo como amigos". Finalmente Fry dice "maldición" dando a entender que desde la segunda temporada siente algo por ella.

Relación con otras mujeres

Amy Wong 
Generalmente, Fry y Amy se hacen pasar por novios cuando los padres de Amy la visitan, para evitar las molestas preguntas de parte de ellos acerca de sus futuros nietos.
En un episodio en que Amy se compra un auto, mantiene una relación más formal con Fry, pero él planea terminar con ella pues se siente asustado cuando ve que la relación se torna seria; y termina su relación justo cuando producto de un accidente la cabeza de Fry es trasplantada al cuerpo de Amy.

Michelle 
Novia de Fry en el siglo XX, lo deja por un instructor de esquí. Luego se casa con otro, y al ver que su vida era desdichada sin Fry, se congela criogénicamente.

Cuando Fry, Leela y Bender son despedidos por el Profesor Famsworth, Leela se equivoca al insertar los chips de oficios y Fry queda como encargado de recibir a los descongelados. Casualmente, se encuentra con Michelle.

Michelle no soporta los cambios del año 3000, así que le propone congelarse nuevamente a Fry, hasta el año 4000. Accidentalmente, la cabina que compartían cae en las inmediaciones de Los Ángeles, sin conocimiento de ninguno de los dos, y llegan a un lugar donde "gobiernan" niños. A petición de Michelle, Fry disputa el poder con el jefe de la banda de los niños. Pero Michelle vuelve a ser como antes con Fry; una mujer insensible, mandona y fría.

Rompe con él por segunda vez y se va con el actor Paulie Shore, descongelado para el milésimo aniversario de ¿Y dónde está el jurado? II: Problema en el Hubble.

Morgan Proctor 
Burócrata de nivel 19, reemplaza a Hermes cuando este sufre un ataque de nervios al ver su oficina destruida por Bender antes de la revisión, lo que le causa la degradación de un nivel burócrata (de 37 a 38).

Se siente atraída sexualmente hacia Fry, porque él es totalmente su polo opuesto (desordenado, sucio, etc.).

Fry y Morgan viven una aventura oculta, ya que Morgan por ser burócrata de grado elevado no puede tener relación alguna. Son vistos accidentalmente por Bender, y Morgan, por miedo a que su amorío fuera develado, saca la memoria (y cerebro) de Bender y la envía al Centro de Recepción Burócrata.

Hermes llega en el momento preciso en que el Burócrata Nº1 llega a la revisión. Hermes logra encontrar la memoria de Bender, quien revela el secreto y Hermes descubre una forma de Planet Express timbrada por Morgan sólo cuatro veces, cuando en la norma burócrata son cinco veces. Hermes vuelve al nivel 37 de burócrata.

Morgan es finalmente degradada por el Burócrata Nº1 y es expulsada de burócrata.

Amazonas 
Cuando por error Fry va al planeta Amazonas, es condenado a muerte por una fembot. Las Amazonas son mujeres gigantes y la forma en la que es condenado a "muerte por kiki" o por "snu-snu" (en la versión Latinoamericana) (es decir, haciendo el amor).
Finalmente es salvado por Bender, aunque después se ve que lo hizo tantas veces, que tuvo que vendarse las partes inferiores.

Lucy Liu 

En una visita por internet, Fry se descarga de KidNappster - Al principio del episodio la empresa aparece como Nappster, pero tras una serie de acontecimientos, se revela su verdadero nombre: Kidnappster!! - (del inglés "Secuestrador", parodia de Napster) un clon robot de Lucy Liu, la cual es retenida por (Kid)Nappster. La relación con el robot de Lucy Liu es únicamente de sexo. El resto de la tripulación de Planet Express intentará hacer que Fry recapacite y rompa con Lucy Liu por el mero hecho de ser robot, ya que las relaciones entre humanos y robots están prohibidas. Bender, Leela y Zoidberg intentarán robar la cabeza original de Lucy Liu. Y la verdadera Lucy Liu (la cabeza suya) se enamora de Bender, que la guarda en su pechera. Luego la Lucy Liu de verdad pide a Fry que desconecte al robot de Lucy Liu y lo hace.

Umbriell 

Umbriell es una sirena que Fry conoce en la ciudad perdida de Atlanta, cuando la nave Planet Express se hunde en la costa Este de los Estados Unidos, y la mira por la ventana de la nave, por lo que el muy inteligente sale de la nave con solo una maleta llena de oxígeno, y ella debe salvarlo de su propia (y característica) idiotez colocándole un respirador artificial. 

Su raza evolucionó aceleradamente (gracias a la fuga de cafeína de la fábrica de Coca-Cola) tras hundirse la ciudad de Atlanta, luego de mudarse al mar para aumentar el turismo, pero hundirse por el sobredesarrollo urbano. 

Fry decide abandonar Planet Express y empezar una nueva vida con ella bajo el mar (de modo similar a Tom Hanks en Splash). Pero tras una ligera incompatibilidad anatómica, pues, en la noche nupcial, Fry se aterra y sale gritando «¿Por qué ésta no es como las otras sirenas con la parte de mujer abajo?», huye aterrado hacia la superficie, y es devorado por un pez gigante, pero salvado por la tripulación de Planet Express, que pesca al animal estableciendo un récord, pero que es descalificado al restar el peso de Fry del peso del pez... y Bender lo ahorca al hacerlo perder el dinero del premio.

Edna 

Ella era un crustáceo de la misma especie del doctor Zoidberg, el doctor se quería aparear con ella para el ritual de apareamiento de su planeta, pero él no obtiene ningún éxito en sus rituales de cortejo. Entonces Fry le comienza a ayudar diciéndole cumplidos para que se los diga a Edna. Pero luego ella sabe que todo lo que Zoidberg dijo era de parte de Fry. Entonces ella se enamora de Fry. Lo manda a llamar a su casa, y cuando él llega a su casa, ella comienza a "besarlo". Entonces llega Zoidberg a la casa de Edna, los descubre, y desafía a Fry a "Trabar pinzas". Mientras están luchando en la arena después, ven que todos los crustáceos se fueron a comenzar el ritual de apareamiento en el mar. Edna también se va con ellos, y termina apareándose con el rey. El problema es que ese ritual consiste en aparearse y luego, por razones biológicas de esa especie, morir. Fry le dice a Zoidberg si preferir entre una vida sin sexo o una muerte sin remedio.

Mujer radiador del planeta radiador 

En realidad no es una alienígena, es un simple radiador al que Fry confundió con una mujer. Después de "intimar" con el radiador acabó preguntando desesperadamente por un pabellón de quemados. Como curiosidad, en el episodio La picadura (4ACV12), el radiador aparece en el funeral, en la sección de mujeres que compartieron cama con Fry.

Colleen O'Hallahan 

Se conocieron observando por el Jumbotron la anomalía cósmica en la segunda película "La bestia con un billón de espaldas". Mantuvieron una buena relación hasta que Fry descubrió que Coleen prefería las relaciones poligámicas por lo cual tenía cinco novios al mismo tiempo (Fry era el número cinco). Fry intentó acostumbrarse a esa forma de vida pero no lo consiguió por lo que prefirió romper la relación él mismo cuando descubrió que salía con un sexto novio. Cuando Fry se volvió papa de la nueva religión de Yivo llamó a Collen y le encontró la razón a ella, volviendo, pero al final de la película Collen prefiere quedarse con Yivo en el otro universo.

Elzie Wenn 

Wenn Elzie Finx es una niña de 19 años del siglo xx la cual vió a Fry por primera vez cuando este alimentaba a su perro Seymor-diera, descubriendo despues que trabaja en una pizzeria y en adelante solo ordenaba pizzas para poder verlo pero nunca pudo ya que era bastante tímida documentaba todo esto en su diario personal. Pasó el tiempo y ya no lo vió de nuevo enterandose más tarde que ha desaparecido lo busca por todos lados, por error tambien termina criogenizada.
Conoció a Wenn cuando encontró en una capsula del tiempo un diario hablando sobre el, en ese momento no conocia el autor o autora del diario hasta que leyó la firma del final Wenn Finx.
Cundo al fin cruzan palabra ella se sigue mostrando tímida pero porco a poco se vuelven más cercanos, a pesar de que el sigue sintiendo algo por Leela acepta los sentimientos de la pequeña y se vuelven novios, pasan la noche en el departamento de fry y 3 días despues descubre que está embarazada de una bebé, Fry al saber esto se asusta y corre de la situación pero al final lo acepta.
Mas tarde tienen una misión en el planeta de mordelón y ella decide acompañarlos, tras una pelea con los revolucionarios la nave queda muy dañada y alguien debe quedarse Fry decide que el lo hará pero es noqueado y despierta en la nave viendo como a la distancia explota el lugar donde se encontraba su amada y madre de su pequeña.

Algo muy curioso con Wenn es que es la única chica casta y virginal de toda la serie, por lógica la perdió con Fry.

Philip J. Fry II 
Philip J. Fry II es el sobrino de Philip J. Fry, gracias al trébol de siete hojas, que le obsequio su padre, Yancey, a Fry, llegó a ser astronauta, filántropo, y empresario, un hombre digno de una narración.

Fry fue la primera persona en el Planeta Marte, una hazaña que jamás ha sido igualada. Su fortuna llegó a aumentar cuando encontró petróleo en la casa que había comprado, después de ganar la lotería.

Después de un breve romance con la supermodelo Njork de Islandia, Fry consiguió una serie de 10 éxitos con su banda de Rock "Hoja 7" conocida por sus ritmos hipnóticos, la línea de su bajo y sus tonadas memorables. A su muerte, fue enterrado en el cementerio espacial Praderas de Órbita, sepultado con el característico trébol de siete hojas que le traerá suerte en su siguiente vida (como creen algunos egipcios).

Un detalle importante es que su padre fue el encargado de ponerle Philip J. Fry en honor a su tío, quien en ese entonces estaba congelado sin que nadie supiera donde estaba. Por esta razón, Fry I cree al principio que es su hermano Yancey haciéndose pasar por él, pero después descubre la verdad, cuando limpia la tumba del impostor, que ostenta la siguiente leyenda: "Aquí yace Philip J. Fry, llamado así por su tío, para conservar su espíritu".

Además cabe mencionar que tiene una estatua (ubicada en la vieja Nueva York) que representa la leyenda que fue y será. Por último, decir que su tumba está entre los principales héroes mundiales, ya que dejó una gran huella en el Planeta Tierra y hasta en Marte y en todos los que llegaron a conocerlo.

Referencias 

Fry
Fry
Fry
Humanos de ficción
Hombres ficticios
Veteranos de guerra ficticios
Papas ficticios
cs:Seznam hlavních postav ve Futuramě#Philip J. Fry